Hermann Uhde ist der Name folgender Personen:
* Hermann Uhde (Journalist) (1845–1879), deutscher Journalist, Literaturhistoriker und Theaterwissenschaftler 
 Hermann Uhde (Sänger) (1914–1965), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Hermann Uhde-Bernays (1873–1965), deutscher Germanist und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Hermann Ude